Filmpreis 2003 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2003
 Europäischer Filmpreis 2003
 Schweizer Filmpreis 2003